Бакалов може да се отнася за:
 Георги Бакалов, няколко души с това име
 Евгений Бакалов (1928 – 2005), български актьор
 Жечо Бакалов (?-1921), български политик
 Иван Бакалов (1891 – 1967), български актьор
 Марин Бакалов (р. 1962), български футболист
 Петър Бакалов (1879 – 1964), български палеонтолог
 Слав Бакалов (р. 1945), български художник, скулптор, писател, режисьор и сценарист
 Стойко Бакалов (1872 – 1928), български революционер
 Стоян Бакалов (1866-?), български революционер
 Тодор Бакалов (1937-?), български музикант